Miejscowości w USA:
 Moorhead – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Monona
 Moorhead – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay
 Moorhead – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Sunflower
Gminy w USA:
 Moorhead (ang. Moorhead Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay